Maxime Beaumont (kanovaarder) (1982), Frans kanovaarder
 Maxime Sanders, personage in Goede tijden, slechte tijden